Международный аэропорт Бори́споль (; () — международный аэропорт, большая часть расположена в с. Гора Бориспольского района, где официально зарегистрировано его месторасположение, меньшая — на территории города Борисполя Киевской области, крупнейший по объёмам перевозок аэропорт на территории Украины. Официальное название — Государственное предприятие «Международный аэропорт Борисполь». Построен архитекторами А. В. Добровольским, А. И. Малиновским, Д. П. Попенко. Служит аэропортом г. Киев. Второй аэропорт в городе после аэропорта Киев (Жуляны).

Расположен в 18,5 км восточнее въезда в Киев (Харьковского шоссе и станции метро «Бориспольская»), в городе Борисполе Киевской области. Обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. За 2016 год аэропорт обслужил 8,6 млн пассажиров. В день проведения финального матча футбольного чемпионата Евро-2012, 1 июля, международный аэропорт Борисполь обслужил 630 рейсов (358 — на прибытие и 272 — на отправку).
Абсолютный суточный максимум пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта, на 2 июня 2019 составил 51 853 человек. Из аэропорта Борисполь 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских).

Аэродром способен принимать любые типы воздушных судов. Классификационные числа ВПП (PCN): 18п/36л 39/R/C/X/T, 18л/36п 80/R/C/W/T.

История 
 Основан в соответствии с постановлением Совета министров УССР 22 июня 1959 года на базе военного аэродрома в составе Бориспольского объединённого авиационного отряда.
 7 июля 1959 года начались грузовые и пассажирские перевозки. Первые обслуживаемые рейсы: Москва — Киев — Москва и Ленинград — Киев — Ленинград.
 В ноябре 1960 года основана воздушная группа самолётов Ту-104 и Ан-10.
 В 1965 году был открыт новый Бориспольский аэровокзал пропускной способностью 1600 пассажиров в час.
 В 1971 году была открыта вторая взлётно-посадочная полоса 18R/36L длиной 3,5 км, параллельная действующей.
 С 1974 года в составе воздушной группы 4 флота турбореактивных Ту-104, Ту-134 и Ту-154 и 2 флота турбовинтовых Ил-18.
 С 1980-х годов аэропорт обеспечивал некоторые заграничные перевозки высшего аппарата СССР; остальные граждане СССР вылететь за границу могли только из московского аэропорта Шереметьево.
 Приказом Министра транспорта Украины от 11 марта 1993 года в Борисполе создан Государственный международный аэропорт как самостоятельное предприятие.
 С 2001 года имеет IIIA категорию.
 В конце 1990-х годов произведена реконструкция ВПП 18L/36R, которая была удлинена с 2,5 км до 4 км.
 24 февраля 2022 года в связи с Российским вторжением в Украину аэропорт был вынужден приостановить авиасообщение, а также отменить все рейсы.

Структура 
Аэропорт располагает следующими терминалами:
 Терминал A — ориентировался на авиапассажиров, путешествующих в пределах Украины (внутренние рейсы). Закрыт с 14 сентября 2011 года.
 Терминал В — обслуживал внутренние рейсы и часть международных. С декабря 2014 года внутренние рейсы перенесены в терминал D, и данный терминал законсервирован, однако при необходимости может использоваться для обслуживания рейсов.
 Терминал С — обслуживал VIP-пассажиров до 01.08.2012. Закрыт, с начала августа VIP-пассажиров обслуживает премьер-лаунж терминала D,
 Терминал D — основной терминал. Обслуживает международные и внутренние рейсы и VIP-пассажиров. В 2014 году было проведено расширение терминала и перевод в него внутренних рейсов, теперь пассажиры транзитных рейсов могут не проходить контроль.
 Терминал F — обслуживает лоукост и чартерные рейсы.
 Грузовой терминал.

На территории аэропорта находится отель «Борисполь», предоставляющий услуги на уровне категории «три звезды». Гостиница обладает разнообразным номерным фондом и наилучшим образом подходит для кратковременного и длительного пребывания. Для всех желающих предоставляются услуги ресторана и кафе-бара.

В 2007 году терминал В был реконструирован. В конце 2008 года началось строительство терминалов D (официальное открытие состоялось 28 мая 2012 года) и F (официальное открытие состоялось 31 октября 2010 года). В 2018 году была построена и в декабре того же года открыта железнодорожная ветка для пассажирского сообщения из аэропорта в Киев. 23 мая 2019 года открыта многоуровневая автостоянка у терминала D.

Терминалы

Терминал «B» 

Долгое время являлся основным терминалом аэропорта. В терминале были сосредоточены магазины, кафе и бары, представительства авиакомпаний, туристических фирм, банков, доступ к Интернету, бизнес-центр, камеры хранения. Терминал обслуживал большую часть пассажиров аэропорта, которые отправляются в дальнее и ближнее зарубежье, в нём были расположены пункты проверки авиабезопасности. Пункты проверки на авиационную безопасность были расположены в зале вылета непосредственно перед выходами на посадку. После окончания процедуры контроля на авиационную безопасность пассажиры размещаются в зонах ожидания посадки в самолёт. Второй этаж терминала представляет собой международную зону, в нём размещаются магазины «Duty-free». В июле 2011 года была закончена реконструкция галереи. В данный момент терминал законсервирован, однако иногда обслуживает чартерные рейсы. Из терминала B выполняли чартерные рейсы Авиалинии Харькова.

Площадь: 36 035,2 м².

Пропускная способность: На международных рейсах: 1200 пассажиров/час (на вылет) и 1100 пассажиров/час (на прилёт). По Украине: 650 пассажиров/час (на вылет) и 600 пассажиров/час (на прилёт).

Зона регистрации насчитывает 43 стойки регистрации, 7 пунктов контроля авиационной безопасности, 17 кабин паспортного контроля.

После окончания реконструкции терминала D и достройки в нём стоек и коридоров для обслуживания внутренних рейсов, терминал B был закрыт.

Терминал «C» 
Терминал «C» был предназначен для обслуживания VIP-пассажиров, в первую очередь персональных самолётов малой авиации. Расположен справа от терминала «B», был оснащён собственной охраняемой парковкой. В терминале находились отдельные комнаты отдыха, зал для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов, предлагались услуги связи.

Закрыт с 2012 года. Обслуживание VIP-пассажиров переведено в Премьер-лаунж терминала D.

Терминал «F» 

Обслуживает лоукост и чартерные рейсы. Терминал был открыт 21 сентября 2010 года, в церемонии открытия участвовал Президент Украины Виктор Янукович. Первые пассажиры были приняты 31 октября 2010 года.

Площадь: 20 685,6 м².

Пропускная способность: 900 пассажиров/час (на вылет) и столько же на прилёт; в пиковый период возможно обслуживание до 1500 пассажиров/час (на вылет).

Зона регистрации насчитывает 30 стоек регистрации с системой подачи и взвешивания багажа, 1 стойку для пассажиров с негабаритным багажом, 2 стойки пограничного контроля. Зона регистрации оборудована Web-киосками, которые позволяют самостоятельную регистрацию пассажиров.

После открытия терминала «D», терминал был законсервирован в октябре 2013 года, возобновил свою работу 31 марта 2019 года в связи с увеличившимся пассажиропотоком аэропорта.

Терминал «D» 

Терминал является самым большим на Украине. Открытие состоялось 28 мая 2012 года. После открытия обслуживал пассажиров международных рейсов.

Площадь: 107 000 м².

Пропускная способность: терминал может обеспечивать пассажиропоток на уровне 10 млн в год (3000 пассажиров/час (на вылет), и столько же на прилёт).

В зонах регистрации нового аэровокзального комплекса предусмотрено большое количество стоек регистрации (60 и 6 для web-регистрации), 18 пунктов контроля авиационной безопасности, 28 кабин паспортного контроля, что позволит избежать очередей. Для удобства пассажиров установлены лифты, эскалаторы, травелаторы. Терминал оснащён 11 стационарными аэромостами с автоматизированной системой докования (для посадки/высадки), которые позволяют одновременно принимать шесть самолётов класса Boeing 747 и пять самолетов класса Boeing 737. Галерея ожидания рейсов в зоне отлёта имеет длину 870 м.

Терминал содержит VIP-зал, который отвечает потребностям самых требовательных ценителей комфорта и качественного сервиса.

На территории терминала располагаются все дополнительные сервисы аэропорта: кафе, бары, отделения банка и магазины беспошлинной торговли. С 19 октября 2013 года аэропорт Борисполь начал кооперацию с крупным мировым оператором магазинов беспошлинной торговли Gebr Heinemann, обслуживающим 54 международных аэропорта в 22 странах мира. Сотрудничество позволило повысить уровень обслуживания пассажиров и предоставлять ряд дополнительных услуг. Например, пассажиры аэропорта получили возможность совершать предзаказ товаров из магазинов беспошлинной торговли онлайн, что существенно экономит их время.

После закрытия терминала B обслуживает как международные, так и внутренние перевозки, таким образом, транзитным пассажирам не приходится проходить контроль.

Грузовой терминал 
Грузовой терминал предназначен для обслуживания грузовых рейсов. Около него расположенная станция для грузовых автомобилей. Он имеет участок стоянки, рассчитанный на 17 самолётов.

Перевозчики и пункты назначения 

Авиакомпании выполняющие регулярные рейсы (по состоянию на 20.11.2021)

Чартерные авиаперевозчики

Грузовые авиаперевозчики

Пассажиропоток аэропорта

Транспортное сообщение 

Сейчас между Киевом и аэропортом действует автомобильное и железнодорожное сообщение.
К аэропорту следуют:

Рельсовый автобус «Kyiv Boryspil Express», который курсирует круглосуточно. Автобус следует от вокзала «Киев-Пассажирский» с остановками на станциях «Выдубичи» и «Дарница» и прибывает в район терминала «D» (платформа находится слева от терминала). Время в пути составляет около 40 минут. На линии действует один состав ДПКр3 — это новый состав, начавший в работу в декабре 2019.

Aвтобусы:

 из Киева: № 322 («Sky Bus») — с Южного железнодорожного вокзала через Южный мост и ст. метро «Харьковская» и обратно; в день осуществляется более 50 рейсов. Доступно бронирование и покупка билетов онлайн на официальном сайте перевозчика.

Из Киева также можно добраться до аэропорта, сев на станции метро «Харьковская» или «Бориспольская» на автобус № 317 или на станции «Левобережная» на автобус № 316 до Борисполя, а затем пересев в Борисполе на один из местных автобусов.

из г. Борисполя:

 № 2 — главный, идущий по центральной ул. Киевский шлях.
 № 3-В — с СУМ-17 — на аэропорт
 № 11 — через Борисполь на аэропорт, потом на с. Процев
 № 16 — по маршруту с Бориспольского ж/д вокзала — через Центр
 № 17 — по маршруту станция Атасс-Борисполь — через Военгородок (по ул. Киевский шлях)

Также выполняются междугородние рейсы со всей Украины компаний «Укрбус», «Гюнсел», «Автолюкс» и «Мариуполь-Авто».

Перед терминалом «B» возле остановки автобусов «SkyBus» находится автостанция аэропорта Борисполь, с которой отправляются автобусы в Одессу, Мариуполь, Днепр, Львов (нерегулярно), Винницу, Харьков, Житомир, Запорожье, Хмельницкий, Ровно и другие города.

Автобусная стоянка в Бориспольском аэропорту оборудована шлагбаумами на заезд и выезд автобусов. Прибытие и отправление рейсовых автобусов и маршруток в Борисполе можно посмотреть через онлайн-системы, там же можно узнать расписание прибытия автобусов в аэропорт.

С автостанции аэропорта периодически осуществляются международные рейсы: в Кишинёв (Молдавия), Минск (Беларусь), также через неё проходят транзитные рейсы в Польшу и Россию.

К аэропорту можно добраться по автомобильной дороге М03Е40

Военное использование 
На аэродроме базируется 15-я бригада транспортной авиации Воздушных сил ВСУ.

Примечания

Ссылки 

 Городской портал города Борисполь — «Борисполь на ладони»
 Официальный сайт
 Вид на аэропорт Борисполь на сервисе Яндекс.Панорамы.
 «Дела небесные». Посадка без одного шасси в Борисполе. Журнал «Ереван», № 9, 2007
 Сайт перевозчика «Sky Bus»

Аэропорты Киева
Борисполь